CYS est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Cheyenne, dans le Wyoming aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cys est une abréviation qui peut faire référence à :
 cystéine.

Cys est un nom qui peut faire référence à :
 Cys-la-Commune, une commune française de l'Aisne.

Code